Åke Norman (ur. 8 lutego 1962) – szwedzki skoczek narciarski, uczestnik mistrzostw świata seniorów (1989) i juniorów (1980). Po zakończeniu kariery trener skoków, prowadził m.in. reprezentację Szwecji.

Przebieg kariery

Kariera zawodnicza 
Norman brał udział w Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 1989 w Lahti, gdzie na skoczni normalnej był 32., na dużej zaś 31. W 1980 startował także w mistrzostwach świata juniorów, zajmując 46. lokatę w konkursie indywidualnym.

W latach 1980–1992 co najmniej 72 razy brał udział w zawodach Pucharu Świata, ale punktował tylko raz – 16 lutego 1990 w Predazzo, gdzie zajął piętnaste miejsce (dało mu to 60. lokatę w klasyfikacji generalnej sezonu 1989/1990). Ponadto jeszcze trzykrotnie plasował się w czołowej „30” konkursów tej rangi (28. miejsce w Oslo i Örnsköldsviku w marcu 1989 oraz 29. miejsce w marcu 1990 w Raufoss), nie otrzymał za to punktów Pucharu Świata (zgodnie z ówczesnymi przepisami punktowała tylko czołowa „15” zawodów).

W trakcie swojej kariery startował w Pucharze Europy ponad 50 razy. Jego największym sukcesem było drugie miejsce w zawodach w Sprovie 21 marca 1986. W zawodach tego cyklu punktował w sumie dziewięciokrotnie, cztery razy plasując się w czołowej „10”. W klasyfikacji generalnej cyklu najwyżej uplasował się w sezonie 1985/1986, gdy był 24.

W marcu 1992 po raz ostatni wystartował w oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS, do końca tego roku zaś startował jeszcze w zawodach międzynarodowych niższej rangi.

Kariera trenerska 
Po zakończeniu kariery zawodniczej został trenerem skoków narciarskich. Na początku XXI wieku prowadził reprezentację Szwecji w tej dyscyplinie sportu, jednak zrezygnował z tej funkcji po sezonie 2001/2002 z powodu braku odpowiedniego wsparcia ze strony Svenska Skidförbundet (w trakcie lub po sezonie 2001/2002 kariery zakończyli także wszyscy członkowie prowadzonej przez niego kadry – Johan Munters, Rickard Fröier, Jens Brännlund oraz Kristoffer Jåfs – choć ten ostatni startował jeszcze potem w sezonie 2002/2003).

W marcu 2002, blisko dziesięć lat od ostatniego startu międzynarodowego, Norman wrócił na skocznię i rywalizował w mistrzostwach Szwecji w Gällivare, zajmując przedostatnią, 21. lokatę w konkursie indywidualnym na skoczni normalnej. W późniejszym czasie nadal był trenerem skoków narciarskich, prowadząc między innymi Astrid Moberg Norstedt.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Szwedzcy skoczkowie narciarscy
Trenerzy skoków narciarskich
Urodzeni w 1962